Pegnitz kan syfta på: 

 Pegnitz – ett vattendrag i Bayern, Tyskland
 Pegnitz, Bayern – en kommun i Bayern, Tyskland
 Lauf an der Pegnitz – en stad i Landkreis Nürnberger Land i förbundslandet Bayern